Die 24. Auflage des Thomas Cups, der Weltmeisterschaft für Herrenmannschaften im Badminton, fand gemeinsam mit dem Uber Cup 2006 vom 28. April bis 6. Mai 2006 in Sendai und Tokio statt. Die Gruppenspiele wurden in Sendai ausgetragen, die Endrunde ab Viertelfinale in Tokio. Sieger wurde das Team aus China, welches gegen Dänemark mit 3:1 gewann.

Qualifikation

Austragungsort 
 Sendai Gymnasium
 Tokyo Metropolitan Gymnasium

Gruppenphase

Gruppe A 

Alle Zeiten (UTC+9)

Gruppe B 

Alle Zeiten (UTC+9)

Gruppe C 

Alle Zeiten (UTC+9)

Gruppe D 

Alle Zeiten (UTC+9)

Endrunde

Halbfinale

Finale

Weblinks 
 https://web.archive.org/web/20100608053346/http://badminton.de/T-U-Cup-2006.727.0.html

2006
Badminton 2006
Sportveranstaltung in Sendai
Badmintonwettbewerb in Shibuya